Комсомольська () — печера в Башкортостані, Росія.
 Комсомольська () — печера в Челябінській області Росії.